Чжань Хаоцін і Чжань Юнжань були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Саня Мірза і Барбора Стрицова.

Мірза і Стрицова потім вибороли титул, перемігши у фіналі пару Мартіна Хінгіс і Коко Вандевей з рахунком 7–5, 6–4.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw

Western and Southern Open Doubles
Жінки, парний розряд